Mit Rifkrieg werden drei Kriege im nördlichen Marokko (im Rif-Gebirge) bezeichnet:

Rifkrieg (1893) auch als Guerra de Margallo bezeichnet
Rifkrieg (1909) auch als Guerra de Melilla bezeichnet
Rifkrieg (1921–1926) auch als Zweiter Marokkanischer Krieg bezeichnet